

Cinema 
 Accadde una sera (Bedtime Story) – film del 1941 diretto da Alexander Hall
 I due seduttori (Bedtime Story) – film del 1964 diretto da Ralph Levy

Musica 
 Bedtime Story – album di Tammy Wynette del 1972
 Bedtime Story – singolo di Tammy Wynette del 1972
 Bedtime Story – singolo di Madonna del 1995

Pagine correlate 
 Bedtime Stories